Virus (lateinisch für „Gift, Saft, Schleim“) steht für:
 Virus, infektiöse organische Struktur, siehe Viren
 Computervirus, Schadprogramm für Computer
 Virus (Automarke), ehemalige französische Marke der 1930er Jahre
 Access Virus, virtuell-analoger Synthesizer
 Pipistrel Virus, Ultraleichtflugzeug
 Radio SRF Virus, Hörfunksender
 VIRUS (Zeitschrift), Filmzeitschrift des Horror-, SciFi- und Mysterygenres

Bands:
 Virus (argentinische Band), New-Wave
 Virus (deutsche Band), Krautrock
 Virus (englische Metalband), Thrash-Metal-Band aus London (ab 1986)
 Virus (englische Punkband), Punk-Rock-Band aus Dorset (ab 1983)
 Virus (norwegische Band), Metal-Band
 The Virus, US-Punkband

Filme:
 Die Hölle der lebenden Toten, spanisch Virus, spanisch-italienischer Horrorfilm von Bruno Mattei (1980)
 Overkill – Durch die Hölle zur Ewigkeit, englisch Virus, japanischer Katastrophenfilm von Kinji Fukasaku (1980)
 Virus (1997), deutscher Videoverleihtitel des amerikanischen Fernsehfilms Contagious (1997)
 Virus – Schiff ohne Wiederkehr, amerikanischer Horrorfilm von John Bruno (1999)
 Tatort: Virus, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2017)

Siehe auch:

 Viral (Begriffsklärung)
 Vyrus